Айгек () вірменські села:
 Айгек (Армавір) — село у марзі у (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Айгек (Кашатаг) — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.